Нот ( — волога) — бог південного вітру, один із синів Астрея та Еос
 Нот () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез